Las Indias Occidentales Danesas (Danés: Dansk Vestindien o De dansk-vestindiske øer) o "Antillas Danesas", Fueron una antigua colonia de Dinamarca en el Mar Caribe, conocidas actualmente como Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Jomfruøerne (Islas Vírgenes), era el nombre geográfico danés para esta colonia.

Historia 
Véase también: Historia de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos

La Compañía danesa de las Indias Occidentales y Guinea fue establecida en la isla Saint Thomas, en 1672, expandiéndose en 1683 a Saint John (lo cual originó una disputa con el Reino Unido que duró hasta 1718), y en 1733 compró la Isla de Saint Croix a la Compañía Francesa de las Indias Occidentales. En 1754, las islas fueron vendidas al Rey de Dinamarca Federico V (en danés Frederik V), pasando a ser colonias reales danesas. 

Durante el período de las Guerras Napoleónicas, las islas fueron ocupadas por los británicos; primero desde marzo de 1801 al 27 de marzo de 1802, y nuevamente desde diciembre de 1807 al 20 de noviembre de 1815, fecha en la que fueron retornadas definitivamente a Dinamarca.

Hasta 1904 no hubo una moneda oficial de las Indias Occidentales Danesas, que hasta entonces habían usado las monedas españolas, el Peso de plata de 8 reales (conocido como "Dólar español") de curso legal en los Estados Unidos de América en las primeras épocas de la Independencia. En 1904 se creó el Banco Nacional de las Indias Occidentales Danesas con la finalidad de proveer a las islas de una moneda local. En lugar de continuar con las monedas existentes en los EE. UU. o la introducción de la corona danesa, el banco optó por el uso de la Unión Monetaria Latina estándar usando francos y monedas fraccionarias.

El 17 de enero de 1917, las islas fueron vendidas a los Estados Unidos por 25 millones de dólares, pagados cuando los estados Unidos y Dinamarca intercambiaron sus respectivas ratificaciones al tratado. La administración danesa terminó el 31 de marzo de 1917 fecha en la cual los Estados Unidos tomaron posesión formal del territorio denominándolo como Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

Los Estados Unidos se habían interesado en las islas desde hace años debido a su posición estratégica cerca del Canal de Panamá y por el temor de que Alemania las aprovechara para su uso como base de submarinos durante la Primera Guerra Mundial.

Sellos Postales 

El primer Sello Postal de las Indias Occidentales Danesas fue publicado en 1856, tenía el mismo diseño de las estampillas de Dinamarca, con el escudo de armas, pero con la denominación 3 centavos en color carmín oscuro sobre un papel amarillento.

Islas Vírgenes de Estados Unidos
Esclavitud en América
Compañías de las Indias
Compañías privilegiadas de Dinamarca